Чуперчени има више значења:

 Чуперчени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Чуперчени (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Чуперчени (Чуперчени), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Чуперчени (Космешти), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Чуперчени (Горж), општина у округу Горж у Румунији
 Општина Чуперчени (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији